Niall John Quinn - em irlandês, Niall Séan O'Cuinn (Dublin, 6 de outubro de 1966) é um ex-futebolista irlandês, que atuava como meia.

Carreira 
Em 19 anos de carreira, jogou apenas por três clubes: no Arsenal, atuou entre 1983 a 1990; no Manchester City, de 1990 a 1996; e, principalmente, no Sunderland, onde conseguiu se destacar. Disputou 203 partidas e marcou 61 gols pelos Black Cats entre 1996 e 2002, ano em que se despediu dos gramados.

A despedida dos gramados
Quinn se despediu do futebol em um amistoso entre a Seleção da Irlanda e o Sunderland, clube onde ele atuava desde 1996.

A renda do jogo foi doada pelo próprio atacante para instituições de caridade, e recebeu ainda várias premiações, inclusive sendo agraciado com uma distinção de MBE (Ordem do Império Britânico) honorária.

Experiencia na Tailândia 
Surpreendentemente, em 2006, Quinn retornou aos gramados para defender o clube tailandês BEC-Tero Sasana. Atuou em uma única partida pela agremiação.

Seleçção 
Com a Seleção Irlandesa, Quinn disputou duas Copas do Mundo: 1990 e 2002, esta aos 35 anos. Ficou de fora da Copa de 1994 por conta de uma lesão.

Dirigente 
Entre 2006 e 2011, Quinn exerceu o cargo de presidente do Sunderland.

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas da Irlanda
Futebolistas do Arsenal F.C.
Futebolistas do Manchester City F.C.
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Jogadores da Seleção Irlandesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 1988